Prins Christian av Danmark, greve av Monpezat (Christian Valdemar Henri John), född 15 oktober 2005 i Köpenhamn, är en dansk prins. Han är danska kronprins Frederik och hans hustru kronprinsessan Marys första barn. Prins Christian är nummer två i den danska tronföljden efter sin far.

Biografi 
Den 25 april 2005 offentliggjorde det danska hovet att kronprinsessan var gravid med parets första barn. Prinsen föddes klockan 01.57 den 15 oktober 2005 på Rigshospitalet i Köpenhamn. Han vägde 3500 gram och var 51 centimeter lång. På födelsedagen sköts kunglig salut med 21 skott från Batteriet Sixtus i Köpenhamn och Kronborgs slott i Helsingör.

Prinsen döptes den 21 januari 2006 klockan 11.00 i Christiansborgs slottskyrka i Köpenhamn av Köpenhamns biskop Erik Norman Svendsen. Han fick namnen Christian (av tradition heter danska kungar Frederik eller Christian) Valdemar (efter Valdemar Atterdag, det är också ett vanligt namn inom den danska kungafamiljen, både hans farbror  Prins Joachim och hans kusin greve Felix heter Valdemar) Henri (efter sin farfar prins Henrik som egentligen hette Henri) samt John (efter sin morfar John Donaldsson). I enlighet med tradition i det danska kungahuset så avslöjades prinsens namn först under dopceremonin.

Prins Christians faddrar är kronprinsessan Victoria av Sverige, kronprinsessan Mette-Marit av Norge, moster Jane Stephens, farbror prins Joachim av Danmark, kronprins Haakon av Norge, fars kusin kronprins Pavlos av Grekland, Hamish Campbell samt Jeppe Handwerk.

Prins Christian var ett av de tio barn (tillsammans med bland andra prinsessan Ingrid Alexandra av Norge samt prinsessan Catharina-Amalia av Nederländerna) som bildade brudnäbbet under bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling 2010.

Tronföljd 
Christian är nummer två i den danska tronföljden efter sin far. Blir han kung enligt den ordningsföljden kommer han att bli Christian XI av Danmark.

Släktskap 
Den 21 april 2007 fick prinsen en syster, prinsessan Isabella, och den 8 januari 2011 föddes brodern prins Vincent och systern prinsessan Josephine.

Prins Christian är dottersonson till danska drottning Ingrid (född prinsessa av Sverige) som var faster till Sveriges kung Carl XVI Gustaf. Det innebär att han är brylling till prinsessan Estelle.

Från Karl XIV Johan till prins Christian 
Det är åtta generationer från Karl XIV Johan till prins Christian. Karl XIV Johan var prins Christians farmors farfars morfars farfar och även farmors morfars farfars farfar.

Något som gör prins Christian lite speciell bland Karl XIV Johans ättlingar är det som framgår i nedanstående släktträd om man följer den vänstra vägen uppifrån och ned, nämligen att det i varje generation (förutom den första) är det äldsta/förstfödda barnet. (Utomäktenskapliga barn och påstådda utomäktenskapliga barn är inte medräknade.)

Anledningen till att Karl XV:s dotter Louise inte blev regent över Sverige och Norge vid Karl XV:s död 1872 är att en agnatisk tronföljd tillämpades då (och fram till 1980). Karl XV:s yngre bror Oscar II blev därför regent i stället.

Anfäder

Källor

Externa länkar 
Prins Christian på det danska kungahusets webbplats

Danska prinsar
Huset Glücksburg
Huset Laborde de Monpezat
Personer i Danmark under 2000-talet
Födda 2005
Levande personer
Män